Арман Салакру (; 9 августа 1899, Руан — 23 ноября 1989, Гавр) — французский драматург.

Жизнь и творчество 
Приехав в Париж в 1917 году, А. Салакру сначала изучает медицину, а затем философию. В своём литературном творчестве сперва увлекается сюрреализмом. Ранние его пьесы посвящены темам любви и юности, пытающимся найти своё место в самодовольно-тупом мире буржуа. Особую известность принесла Салакру пьеса «Пачули, или Превратности любви», написанная в 1927 году и вызвавшая противоречивые отклики французской прессы. Во время постановки «Пачулей…» он знакомится с Ш. Дюлленом, ставшим впоследствии его другом.

В 1931 году Дюллен ставит новую пьесу Салакру — драму «Атлас-отель» (1929), в которой играет главную роль, Огюста. В 30-е годы XX столетия Салакру пишет целый ряд драматических произведений, среди которых особо выделяется пьеса «Земля кругла» (1937), действие которой происходит во Флоренции 1492—1498 годов. В ней, изображая эпоху правления Савонаролы, автор показывает бесчеловечность и нравственную беспринципность религиозного фанатизма. 3 ноября 1938 года состоялась премьера пьесы, поставленной Дюлленом. Он же сыграл в спектакле и роль Савонаролы. Сильвио в драме «Земля кругла» был первой большой ролью Ж.-Л. Барро

В годы Второй мировой войны А. Салакру — в Движении Сопротивления; в 1944 он вступает в вооружённые силы Свободной Франции. В эти и послевоенные годы драматург создаёт целый ряд пьес, так или иначе связанных с военной темой. Особую известность получила драма «Ночь гнева», поставленная Барро в 1946 году. Другой выдающейся работой стала пьеса «Архипелаг Ленуар» (1945—1947).

В 1949—1983 годы А. Салакру — один из президентов Гонкуровской академии.

Избранные пьесы 
 Разбивающий тарелки (1923)
 Стеклянный шар (1924)
 Земной круговорот (1925)
 Пачули, или Превратности любви (1927)
 Атлас-отель (1929)
 Пуф (1930-33)
 Свободная женщина (1930-33)
 Незнакомка из Арраса (1931-35)
 Земля кругла (1937)
 Маргарита (1941)
 Обручение в Гавре (1942)
 Солдат и колдунья (1942)
 Ночи гнева (1946)
 Архипелаг Ленуар (1945-47)
 Зеркало (1956)
 Бульвар Дюран (1960)
 Чёрная улица (1968).

Литература